Wsie gminne na Słowacji:
 Doľany – wieś gminna (obec) w powiecie Lewocza,
 Doľany – wieś gminna (obec) w powiecie Pezinok.

Zobacz też 
 Dolany